Cephalacanthus – rodzaj roślin z rodziny akantowatych
 Cephalacanthus – synonim Dactylopterus – rodzaju ryb z rodziny strwolotkowatych